Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1997 – piętnaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 17 maja – 1 czerwca 1997 roku w Japonii. Tytułu zdobytego w 1995 roku broniła reprezentacja Francji, zwyciężyli zaś Rosjanie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Skład mistrzów świata 

Trener: Władimir Maksimow

Nagrody indywidualne

Najlepsi strzelcy 
W nawiasach gole z rzutów karnych.
 1.  Yoon Kyung-shin – 62 (12)
 2.  József Éles – 59 (17)
 3.  Valdimar Grimsson – 52 (18)
 4.  Stéphane Stoecklin – 50 (13)
 4.  Stefan Lövgren – 50 (18)
 4.  Ashraf Mabrouk – 50 (22)
 7.  Tałant Dujszebajew – 49
 8.  Carlos Reinaldo – 48 (16)

Bibliografia 
 
 

1997
1997 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Japonii
1997 w Japonii
Zawody sportowe w Yamadze
Zawody sportowe w Yatsushiro
Zawody sportowe w Kumamoto